Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1959 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Sandra Reynolds et Bob Mark battent Renee Schuurman et Rod Laver en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Sept équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1959
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1959 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)